Brejning (parochie), een parochie in Denemarken
Brejning (plaats), een plaats in Denemarken